RBS est un sigle qui peut signifier:
 Rutherford Backscattering Spectrosopy l'acronyme couramment utilisé pour désigner une technique d'analyse, la  Spectroscopie de rétrodiffusion de Rutherford
 Resource Breakdown Structure, type de schéma utilisé en gestion de projet
 Rouen Business School, organisme de formation situé à Rouen
 Royal Bank of Scotland, une des plus vieilles banques écossaises
 Radio Bienvenue Strasbourg, une radio locale de Strasbourg
 Regionalverkehr Bern-Solothurn, entreprise ferroviaire suisse
 RBS TV, un réseau régional de télévision brésilien
 Séquence Shine-Dalgarno, site de fixation du ribosome (ribosome binding site)
 Radio banlieue sud, une radio locale émettant à Montrouge (Hauts-de-Seine) de 1982 à 1983
 Ribosome Binding Site, site de fixation du ribosome en français ou Séquence Shine-Dalgarno

Voir aussi 
 RBS Change, plateforme CMS